

Чорнобаївка — село, район імені Габіта Мусрепова, Північноказахстанська область

Села:
 Чорнобаївка — Харківська область, Ізюмський район
 Чорнобаївка — Херсонська область, Херсонський район

Залізниця:
 Чорнобаївка — залізнична станція Херсонської дирекції Одеської залізниці

Мем:
 Чорнобаївка — український мем, що виник під час російського вторгнення в Україну у 2022 році